Walschot ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanne Walschot (1896–1977), belgische Kunsthändlerin und -sammlerin
 René Walschot (1916–2003), belgischer Radrennfahrer